

Дідово — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Дідово — село, Федоровський район, Башкортостан